Саро́вка:

Населённые пункты 
 Саровка — село в Красноармейском районе Приморского края.

Реки 
 Саровка (приток Оби) — река в Томской области.
 Саровка (приток Сатиса) — река в Республике Мордовия и Нижегородской области.

См. также 
 Большая Саровка
 Малая Саровка